Санниковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Первомайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Санниково.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3303 человека, в том числе 1535 мужчин и 1768 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Достопримечательности 
На территории поселения находятся скифские археологические памятники поздней бронзы Фирсово-1 и Фирсово-3.

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края